Battotai, también conocida como la Marcha de la Rama del Ejército Japonés (, Battō-tai o  Rikugun bunretsu kōshinkyoku), es una marcha japonesa compuesta por Charles Leroux en 1912 y utilizada por el Ejército Imperial Japonés y las fuerzas de autodefensa de Japón.

Trasfondo 
La canción hace referencia a las tropas que usaban Espada (o Battotai) tropas que lucharon en la Batalla de Tabaruzaka durante la Rebelión de Satsuma de 1877. Debido a los problemas de suministro y las fuertes lluvias, los rebeldes de Satsuma se vieron obligados a enfrentarse al Ejército Imperial Japonés en un combate cuerpo a cuerpo. Infligieron grandes bajas contra las fuerzas imperiales, que en su mayoría eran reclutas sin experiencia en el manejo de espadas. El teniente general Yamagata Aritomo seleccionó y desplegó hombres del área circundante que eran expertos con espadas. Llamó a esta unidad Battōtai o «regimiento de espada desenvainada».

Letra

Partitura

Referencias 

 
Wikipedia:Artículos con texto en japonés
Canciones de la Segunda Guerra Mundial
Marchas militares de Japón